Tunxi Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tunxi Qu (härad i Kina), Anhui, 
 Huangshan (häradshuvudort), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar